1889 — одна́ ты́сяча восемьсо́т во́семьдесят де́вять — может означать:

 1889 — натуральное число между 1888 и 1890.
 1889 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1889 (другие обозначения — MCG -2-14-14, ARP 123, PGC 17196) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Заяц.

В литературе 
 1889 год в литературе

В искусстве 
 1889 год в театре

В музыке 
 1889 год в музыке

В науке 
 1889 год в науке